Osoby o nazwisku Broński:
 Jerzy Broński − polski oficer
 Włodzimierz Broński − ksiądz katolicki
 Wojciech Skalmowski − polski orientalista, literaturoznawca, eseista, pisarz, publicysta, krytyk literacki
 Zdzisław Broński − polski żołnierz podziemia